Die folgende Auflistung enthält die Straßen- und Platznamen von Königsberg i. Pr. im Jahr 1905 in alphabetischer Sortierung.
Die Planquadrat-Bezeichnungen beziehen sich auf den nebenstehend abgebildeten Stadtplan. Einige Straßennamen tauchen in verschiedenen Stadtteilen auf und sind dann mit dem entsprechenden Stadtteilnamen bezeichnet, beispielsweise Löbenichtsche Tränkgasse, Sackheimer Tränkgasse. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden einige Straßen umbenannt (s. u.).

Stadtplan

Alte Namen und Lage

Ab 1933 umbenannt

Karten und Ansichten von Königsberg

Literatur 
 
 Richard Armstedt: Geschichte der königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg in Preußen. Hobbing & Büchle, Stuttgart 1899 (Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen. 2, Städtegeschichten), (Nachdruck: Melchior-Verlag, Wolfenbüttel 2006, ISBN 3-939102-70-9 (Historische Bibliothek)).
 Fritz Gause: Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen. 3 Bände. 2./3. ergänzte Auflage. Böhlau, Köln u. a. 1996, ISBN 3-412-08896-X.
 
 Emil Masuhr (Hrsg.): Wie finde ich schnell jede Straße in Königsberg? Verlag Emil Masuhr, Königsberg/Pr., o. J.

Weblinks 

 Kaliningrad – Königsberg Führer und Auflistung (engl.)
 Stadtkreis Königsberg (Pr)
 Digitale Karte zum Suchen von Straßennamen
 Walter Franz:  Woher stammt der Name Hundegatt? Was Königsbergs Straßennamen erzählen (PDF; 12 MB), Das Ostpreußenblatt, 25. Juni 1953/S. 6

Anmerkungen 

!Strassen Und Platze
Konigsberg
Konigsberg